Patella är ett släkte av snäckor som beskrevs av Carl von Linné 1758. Patella ingår i familjen skålsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skålsnäckor